R23 (België), een ringweg in België
 R-23 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-23 (Rusland), een weg in Rusland